Myre kan henvise til:
 Myrer – en familie af årevingede insekter
 Myre (Øksnes) – norsk by som er administrationsby i Øksnes kommune i Nordland Fylke
 Myre (film) – tysk animationsfilm fra 2018 af Julia Ocker